Оле́г Евге́ньевич Саки́ркин (23 января 1966, Чимкент — 18 марта 2015, Шымкент) — советский и казахский легкоатлет (тройной прыжок), рекордсмен Азии в тройном прыжке в помещении (17,09 м).

Карьера 
Родился в Чимкенте. Тренер — Михаил Васильевич Ганнота.

Участник многих международных турниров.
На чемпионате мира 1987 года завоевал бронзовую медаль.
Был победителем и призёром нескольких чемпионатов Европы, Кубков мира, Универсиад. В 1989 году установил последний рекорд СССР в тройном прыжке — 17,58.
После развала СССР выступал за Казахстан. В 1993 году на последнем чемпионате СССР установил рекорд Азии в помещениях — 17,09, который не побит до сих пор.

Занял первое место на Мемориале братьев Знаменских с рекордом Азии — 17,35, который продержался 15 лет (до 2009 года, когда Ли Яньхи установил новый рекорд).

Победитель Азиатских (1994) и Центрально-Азиатских (1995, 1999) игр.

Участвовал в Олимпиаде — 2000 в Сиднее, где с результатом 16,20 оказался лишь 28-м.

Последним соревнованием для Сакиркина был чемпионат Казахстана 2003 года, на котором он занял второе место.

Лучшие результаты в тройном прыжке

в выступлениях за СССР 
 на открытом воздухе — 17,58 (23.07.1989; Горький, СССР) — рекорд СССР
 в помещениях — 17,36 (04.02.1990; Челябинск, СССР)

в выступлениях за Казахстан 
 на открытом воздухе — 17,35 (05.06.1994; Москва, Россия) — рекорд Азии (в 1994—2009 годах)
 в помещениях — 17,09 (27.02.1993; Москва, Россия) — рекорд Азии

Тренерская карьера 
В 2003 году Олег закончил карьеру прыгуна и перешел на тренерскую работу. Сначала устроился в СДЮСШОР по легкой атлетике и велосипедному спорту, а затем в школу высшего спортивного мастерства.

В 2009 году женился на бывшей фигуристке Шарон Прис и выехал в США. Жил в Амарилло (штат Техас), где работал фитнес-тренером в местном теннисном клубе. В 2014 году вернулся в Казахстан (Шымкент). Жил в Кайнар-Булаке.

Умер 18 марта 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Sakirkin Oleg на сайте IAAF
 Oleg Sakirkin  — профиль на сайте www.sports-reference.com.
 Олег Сакиркин: Привет из Техаса!

Прыгуны тройным Казахстана
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике